In 2020 werd het 90ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 22 januari tot 5 augustus. De competitie werd op 16 maart stilgelegd vanwege de coronacrisis in Brazilië en hervat op 29 juli. De competitie werd in versneld tempo afgewerkt en er vonden in de tweede fase geen heen- en terugwedstrijden plaats. Ook werd er beslist dat geen enkel team zou degraderen. CRB werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2020